Kasza Ferenc (Szőreg, 1921 – Szeged, 1983) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A második világháború után az elsők között jelentkezett játékvezetőnek. 1953-ban lett országos, NB II-es játékvezető. 1965-ben a megalakított NB I/B bajnoki osztály bírója. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen volt a működő játékvezető segítője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 1976-ban vonult vissza. NB II-es mérkőzéseinek száma 50-nél több.

A Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség (CSMLSZ) Játékvezető Bizottságánál (JB) az Oktatási Bizottság tagja, megyei játékvezető ellenőr. 1970-től a CSMLSZ JB elnöke. 1975-1981 között az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottság (JB) Oktatási Bizottság tagja, a Technikai Bizottság vezetője, országos játékvezető ellenőr.

Írásai 
Aktívan részt vett a Játékvezető című lap szerkesztői munkájában, cikkeivel, glosszáival a játékvezetők egyetemes képzését szolgálta.

Szakmai sikerek 
A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága 1995-ben alapította meg a Kasza Ferenc Kupát, amely során a megyei játékvezetők évente egy közös kispályás labdarúgó bajnokságban vesznek részt.

Források 

1921-ben született személyek
1983-ban elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők